Faeröers voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Faeröers voetbalelftal onder 16 (vrouwen)